Desa Harjasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Harjasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Harjasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar